DAC steht für:
 DAC-1 Design Augmented by Computer, war ein frühes CAD- (computer-aided design)-System, das 1964 von General Motors vorgestellt wurde
 DAC 1 – 6 bezeichnet die Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie in Steuersachen
 DAC Dunajská Streda (offiziell: FK DAC 1904, a.s.), ein slowakischer Fußballverein aus Dunajská Streda
 Deferred Acquisition Costs, in der Bilanzierung nach US-GAAP bzw. IFRS die Aktivierung von Anschaffungskosten
 Designated Activity Company, eine Rechtsform für Unternehmen in Irland
 Detroit Air Cooled Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Deutsche Alternative Charts, ein Erhebungsinstrument für repräsentative Tendenzen auf dem musikalischen Trendmarkt
 Deutscher Anästhesiecongress der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)
 Deutscher Arzneimittel-Codex, eine Ergänzung zum amtlichen Arzneibuch; herausgegeben von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)
 Deutscher Auto-Club, ein 1927/28 gegründeter Automobilverein mit politischem Bekenntnis zur Weimarer Republik, seit 1931 Deutscher Reichs-Autoclub (DRAC), seit 1934 Autoclub 1927 e. V., seit 1936 Jüdischer Autoclub e.V., im November 1938 verboten und aufgelöst
 Deutscher Automobilclub, 1899 gegründet, 1918 umbenannt in Automobilclub von Deutschland
 Development Assistance Committee, Entwicklungshilfeausschuss der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 Flughafen Dhaka, internationaler Flughafen in Bangladesch nach dem IATA-Code
 Diamond-Anvil-Cell, Diamantstempelzelle zur Erzeugung ultrahoher statischer Drücke für Materialexperimente
 Diesel Auto Camion, eine rumänische Nutzfahrzeugmarke
 Digital-to-Analog-Converter, siehe Digital-Analog-Umsetzer
 Direct air capture, die Gewinnung von Kohlenstoffdioxid aus der Luft
 Discretionary Access Control, ein Konzept zur Zugriffsverwaltung auf IT-Systemen
 Districtus Austriae Controllatus, eine Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung für Wein aus Österreich
 Dual Attached Concentrator, eine Klassifizierung im Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
 Dynamic Access Control, eine mit Microsoft Server 2012 eingeführte Erweiterung der Zugriffssteuerung auf bestimmte Objekte (Dateien, Dienste etc.)
 Elbe-Weser Radio (Rufzeichen: „DAC“), war von 1904 bis 1996 eine Küstenfunkstelle und gilt als die erste Küstenfunkstelle in Deutschland

Dac ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Dac (1893–1975), französischer Humorist und Komödiant

dac steht für:
 Dambi (ISO-639-3-Code), Dialekt von Mumeng, eine der Ozeanischen Sprachen

DAC